

Hydronyme 
 Le Thar est un fleuve côtier français, dans la région Normandie, dans le département de la Manche, qui se jette dans la Manche.

Toponyme 
 Le désert de Thar — appelé aussi le Grand Désert indien ou Mârusthali, le Pays de la mort — est un désert qui s'étend de l'État du Rajasthan dans le nord-ouest de l'Inde, au Pakistan où il porte le nom de désert du Cholistan.

Ville 
 Thar Es-Souk : ville du Maroc

Divers 
 Drek'Thar
 Thar Deu Ling
 Mahindra Thar